Plaza del Conde de Casal - plein in Madrid
 Conde de Casal (metrostation) - metrostation bij bovenstaand plein
 Conde de Casal Ribeiro - Portugese adellijke titel